Майкл Роджерс Олдфілд Томас () (21 лютого 1858—16 червня 1929) — британський зоолог. Працював у Лондонському музеї природознавства у відділі ссавців.

Описані види 
 Deomyinae Thomas, 1888
 Thallomys Thomas, 1920

Джерела 
 Біографія на сайті Лондонського музею природознавства 

Т
Т
Автори зоологічних таксонів